Jerzy Joachim Retyk – profesor matematyki z Wittenbergi, autor Narratio prima
 Retyk – imię męskie
 Retyk – w stratygrafii piętro górnego triasu
 Retyk – nieformalna jednostka stratygraficzna